Distrikt Azángaro bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Azángaro (Azángaro), Distrikt in der Provinz Azángaro (Region Puno)
 Distrikt Azángaro (Yauyos), Distrikt in der Provinz Yauyos (Region Lima)